Кансі́ () або Елхе́ тайфі́н (маньчж.:  elhe taifin)  — девіз правління в 1661—1722 роках імператора Сюаньє династії Цін. Значення — «Мирне сяйво».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін